En chimie, le nitrure de soufre peut désigner :

 le tétranitrure de tétrasoufre ,
 le dinitrure de tétrasoufre ,
 le dinitrure de disoufre ,
 le monosulfure de monoazote SN,
 le polythiazyle .

Il peut également désigner le disulfure d'azote .

Voir aussi 
 Oxyde d'azote

Références 

Soufre
Sulfure